Те () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Те () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан